Forster kan syfta på:

 Albert Forster (1902–1952), tysk nazistisk politiker
 Anna-Lena Forster
 E.M. Forster (1879–1970), brittisk författare.
 Carl-Peter Forster (född 1954), tysk företagsledare i bilbranschen
 E.M. Forster (1879–1970), brittisk författare
 Edward Forster den yngre (1765–1849), brittisk bankman och botanist
 François Forster (1790–1872), fransk kopparstickare.
 Fraser Forster (född 1988), engelsk fotbollsmålvakt
 Georg Forster (kompositör) (cirka 1510–1568), tysk kompositör och läkare.
 Georg Forster (1754–1794), tysk naturforskare och författare.
 Gisela Forster (född 1946), tysk teolog, en av de sju på Donau (Danube Seven)
 Hans Forster (död 1653), tysk-svensk murare
 Henry William Forster (1866–1936), brittisk politiker
 Johann Reinhold Forster (1729–1798), tysk ornitolog och etnolog.
 John Forster (1812–1876), engelsk författare.
 Marc Forster (född 1969), tysk-schweizisk filmman
 Margaret Forster (född 1938), engelsk författare
 Peter Forster (född 1950), brittisk anglikansk biskop
 Raymond Robert Forster (1922–2000), nyzeeländsk insekts- och spindelforskare
 Robert Forster (1941–2019), amerikansk skådespelare
 Rudolf Forster (1884–1969), österrikisk skådespelare
 Sarah Forster (född 1993), schweizisk ishockeyspelare
 William Edward Forster (1818–1886), engelsk statsman.

Se även 
 Forster (auktor)